Змагання в парному розряді проходили в рамках жіночого тенісного турніру WTA 1-ї категорії Family Circle Cup 1999, який відбувся удвадцять сьоме в Гілтон-Гед-Айленд, США. Кончіта Мартінес і Патрісія Тарабіні були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в другому колі їх перемогли Сільвія Фаріна і Коріна Мораріу.

Олена Лиховцева і Яна Новотна виграли титул, перемігши у фіналі пару Барбара Шетт і Патті Шнідер з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Family Circle Cup 1999 Doubles Draw 

Тур WTA 1999
Charleston Open